Walk on Water (canção de Aerosmith)
 Walk on Water (canção de Eddie Money)
 Walk on Water (canção de Eminem)

Desambiguação